CFD kan syfta på: 

 CFD - en gren av fluidmekaniken, se Computational fluid dynamics
 CFD - en typ av derivatinstrument, se Contract for difference
 CFD – tidigare statlig myndighet bildad 1968 och slogs ihop med Lantmäteriet 1996, se Centralnämnden för fastighetsdata